El término beso se puede identificar con los siguientes conceptos:

 Beso: acción o acto de besar.
 Beso francés o beso con lengua.
 Beso de esquimal.
 Beso en la mano.
 Beso en la mejilla.
 Beso de pico.
 Beso en la mano.
 Beso al aire.
 Beso en la oreja.
 Beso negro.
 Beso griego.